Dit is een lijst van planetoïden 40501-40600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40501) - || 1999 RM82|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40502) - || 1999 RT82|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40503) - || 1999 RA83|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40504) - || 1999 RC84|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40505) - || 1999 RJ84|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40506) - || 1999 RB86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40507) - || 1999 RK86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40508) - || 1999 RU86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40509) - || 1999 RJ87|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40510) - || 1999 RU87|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40511) - || 1999 RE88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40512) - || 1999 RP88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40513) - || 1999 RS88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40514) - || 1999 RC89|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40515) - || 1999 RE89|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40516) - || 1999 RY89|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40517) - || 1999 RA92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40518) - || 1999 RZ93|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40519) - || 1999 RQ94|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40520) - || 1999 RG95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40521) - || 1999 RL95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40522) - || 1999 RT95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40523) - || 1999 RX95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40524) - || 1999 RA96|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40525) - || 1999 RO96|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40526) - || 1999 RV96|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40527) - || 1999 RS98|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40528) - || 1999 RT98|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40529) - || 1999 RC99|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40530) - || 1999 RE99|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40531) - || 1999 RB100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40532) - || 1999 RY100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40533) - || 1999 RH102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40534) - || 1999 RT102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40535) - || 1999 RG103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40536) - || 1999 RL103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40537) - || 1999 RT103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40538) - || 1999 RV103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40539) - || 1999 RL104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40540) - || 1999 RZ104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40541) - || 1999 RE106|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40542) - || 1999 RS106|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40543) - || 1999 RZ107|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40544) - || 1999 RA108|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40545) - || 1999 RO109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40546) - || 1999 RY109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40547) - || 1999 RH111|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40548) - || 1999 RK112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40549) - || 1999 RP112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40550) - || 1999 RM113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40551) - || 1999 RS113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40552) - || 1999 RX114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40553) - || 1999 RE115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40554) - || 1999 RG115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40555) - || 1999 RM115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40556) - || 1999 RS115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40557) - || 1999 RX116|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40558) - || 1999 RE118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40559) - || 1999 RO118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40560) - || 1999 RQ118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40561) - || 1999 RR118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40562) - || 1999 RB121|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40563) - || 1999 RZ122|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40564) - || 1999 RZ123|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40565) - || 1999 RD124|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40566) - || 1999 RE124|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40567) - || 1999 RB126|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40568) - || 1999 RF126|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40569) - || 1999 RH128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40570) - || 1999 RV128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40571) - || 1999 RD129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40572) - || 1999 RP129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40573) - || 1999 RE130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40574) - || 1999 RO130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40575) - || 1999 RS130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40576) - || 1999 RM133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40577) - || 1999 RQ134|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40578) - || 1999 RT134|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40579) - || 1999 RJ135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40580) - || 1999 RN135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40581) - || 1999 RK136|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40582) - || 1999 RC137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40583) - || 1999 RR137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40584) - || 1999 RJ140|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40585) - || 1999 RL140|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40586) - || 1999 RZ140|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40587) - || 1999 RB141|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40588) - || 1999 RF141|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40589) - || 1999 RP141|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40590) - || 1999 RQ141|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40591) - || 1999 RR142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40592) - || 1999 RM143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40593) - || 1999 RZ144|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40594) - || 1999 RW146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40595) - || 1999 RY146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40596) - || 1999 RA148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40597) - || 1999 RG149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40598) - || 1999 RM149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40599) - || 1999 RX150|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40600) - || 1999 RZ150|| 9 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten